Carlos de Austria, llamado el Póstumo (Graz, 7 de agosto de 1590 - Madrid, 28 de diciembre de 1624), fue un archiduque y religioso de Austria. Fue príncipe-obispo de Breslavia y de Bressanone (incluía además de la capital Bled, Brunico, Dobbiaco, Luson, Pieve di Cadore y San Candido) además era gran maestre de la Orden Teutónica (desde 1618 hasta su muerte). Último vástago del matrimonio del archiduque Carlos II de Estiria y de la princesa María Ana de Baviera. Sus abuelos paternos eran el emperador Fernando I y Ana de Bohemia y Hungría, y sus abuelos maternos el duque Alberto V de Baviera y la archiduquesa Ana de Austria (esta última, hermana mayor de Carlos II de Estiria, su padre).

Carlos era el último de sus hermanos y nació poco después de la muerte de su padre, de ahí su apodo. Vista su posición en la sucesión de su padre, fue destinado a la carrera eclesiástica obteniendo las canonjías de Passau, Salzburgo, Trento y en Bressanone. Fue secretario del obispo de Seckau, Jakob I Eberlein.

El 7 de julio de 1608, Carlos fue nombrado obispo de Breslavia, con apenas 17 años. En diciembre de ese año, tomó posesión de la sede. En 1613 fue nombrado obispo de Bressanone, obteniendo el título de Administrador de la diócesis, así Carlos pasa a tener residencia en Nysa.

Carlos pronunció su propio voto en 1615 obteniendo la consagración a obispo en 1619, como era tradición en su familia. Desde 1618, a la muerte de su primo el archiduque Maximiliano III de Austria, obtiene el título de Gran Maestre de la Orden Teutónica.

La política de Carlos fue extremamente filo-imperial. El emperador Rodolfo II (su primo), en 1609, lo invitó a re evangelizar Silesia, donde era fuerte la oposición protestante.

Fervoroso sostenedor de la política de los jesuitas, en 1622 se propuso de ayudarles en la fundación de su gimnasio y de una iglesia en Nysa.

En 1624 Carlos pasó al servicio de su sobrino Felipe IV de España en Madrid, donde obtiene el empleo de Vicario de Portugal, sin embargo no llega a tomar dicho título pues muere en diciembre de ese año. Fue sepultado en el Panteón de Infantes del Monasterio de El Escorial. En la actualidad se encuentra sepultado en la novena cámara bajo el epitafio:WENCESLAVS, ARCHIDUX AUSTRIAE

Ancestros

Referencias 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Casa de Austria
Grandes maestres de la Orden Teutónica
Nobles de Austria del siglo XVII
Nacidos en Graz
Fallecidos en Madrid